U-62 – niemiecki okręt podwodny typu U-57 z okresu I wojny światowej
 U-62 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-22; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-62
 U-62 – niemiecki okręt podwodny typu IIC z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-62 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-62 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich